Hołownia ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Hołownia, polnischer Pharmakologe
 Bogdan Hołownia (* 1957), polnischer Jazz-Pianist
 Szymon Hołownia (* 1976), polnischer Journalist und Politiker